Тас-Юрях — топоним в России:

Реки

Амурская область
Тас-Юрях (приток Олёкмы) — в Тындинском районе

Красноярский край
Тас-Юрях (приток Джогджо) — в Таймырском Долгано-Ненецком районе
Тас-Юрях (приток Хара-Тас-Улахан-Юряха) — в Таймырском Долгано-Ненецком районе
Тас-Юрях (приток Нижней Далбыхи) — в Таймырском Долгано-Ненецком районе
Тас-Юрях (приток Иван-Юряха) — в Эвенкийском районе
Тас-Юрях (приток Маймечи) — в Эвенкийском районе
Тас-Юрях (приток Тукулана) — в Эвенкийском районе

Якутия
Тас-Юрях (приток Индигирки)
Тас-Юрях (приток Лены) — в Жиганском районе
Тас-Юрях (приток Мюрёле) — в Момском районе
Тас-Юрях (приток Момы) — в Момском районе
Тас-Юрях (приток Сутама) — в Нерюнгринском районе
Тас-Юрях (приток Улахан-Ботуобуя) — в Мирнинском районе
Тас-Юрях (приток Ханнита) — в Вилюйском районе

Населённые пункты
 Тас-Юрях — село Алданского района Якутии
 Тас-Юрях — село Мирнинского района Якутии